Viggkläpparna är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 43 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 210 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordväst om Viggkläpparna.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö